Obolon (ukrainska: "Оболонь") kan syfta på:

 Obolon (stadsdel) – en stadsdel (raion) i Kiev
 Obolon (tunnelbanestation) – en station i Kievs tunnelbana
 Obolon – ett ukrainskt bryggeri
 FC Obolon Kiev – en ukrainsk fotbollsklubb från huvudstaden Kiev, som nu går under namnet FK Obolon-Brovar Kiev
 Obolon Stadion – en ukrainsk fotbollsstadion i Kiev.